Racaille [], fem., ist ein französisches Schimpfwort und bedeutet so viel wie „Pack“, „Gesindel“ oder „Abschaum“.

Herkunft 
Die Wortherkunft ist unklar. Es dürfte sich jedoch als Diminutiv nach dem Muster canaille aus rac (vgl. „Racker“ im Deutschen, altenglisch rack ‚Hund‘) oder aus dem provenzalischem rascar (ausgemergeltes Tier) gebildet haben.

Französische Politik und Gesellschaft 
Nicolas Sarkozy machte als Innenminister und erklärter Präsidentschafts-Anwärter das Wort international bekannt: Bei einem Besuch der von Unruhen geplagten Gemeinde Argenteuil im Oktober 2005 antwortete er einer Einwohnerin, die sich über die jugendlichen „racailles“ beklagt hatte: „Sie haben genug von diesem Gesindel? Na, wir werden Sie davon befreien.“ («Vous en avez assez de cette bande de racailles? Eh bien, on va vous en débarrasser.»)

Alltagskultur 
Jugendliche in den Banlieues verwenden den Begriff racaille ironisch als Selbstbezeichnung. In einem weiteren Sinne steht er für deren Subkultur, Sprechweise und Kleidungsstil nach amerikanischem Gangsta-Vorbild. In diesem Kontext hat er seinen abfälligen Charakter verloren und gleicht in dieser Hinsicht dem britischen chav.

Auch in Deutschland findet der Begriff „Racaille“ Verwendung. Die Gruppierung um den deutsch-kongolesischen Rapper Mortel nennt sich „Racaille Gang“. 

In Dialekten im grenznahen Gebiet zu Frankreich hat der Begriff auch Einzug gehalten: Der schwäbische Dialekt kennt das Wort "Ragall" für eine zänkische Frau. 

Eine 2012 aufgelöste Ultra-Gruppierung von Werder Bremen nannte sich Racaille Verte (Grünes Gesindel). Eine der daraus resultierenden Ultra-Gruppierungen  nahm sich der Begrifflichkeit „Racaille“ an und tauschte, wie in der französischen Jugendsprache üblich, die erste Silbe mit der letzten Silbe, sodass der Name „Caillera“ entstand.

Einzelnachweise 

Lebensstil
Schimpfwort (Personengruppe)